The Best of Suede är ett samlingsalbum av den brittiska gruppen Suede, utgivet den 1 november 2010. Albumet innehåller singlar, albumlåtar och B-sidor.

Låtförteckning

Källor
 
 
 

Samlingsalbum 2010
Album av Suede
Engelskspråkiga musikalbum